Коммуна́льная у́лица — улица в центре города Тамбова.

Первоначальное название — Пензенская, так как от неё шла дорога на Пензу. В 1828 году после постройки мужской гимназии стала называться Гимназическая. Переименована в Коммунальную в апреле 1918 года.

Часть улицы от улицы Карла Маркса до Пролетарской улицы является пешеходной.

На Коммунальной улице находится Памятник тамбовской казначейше.

Адреса 
 д. 6 — Администрация г. Тамбова
 д. 8 — Тамбовский областной суд
 д. 21а — Торговый центр «XXI век», Дом быта «Русь»
 д. 25 — ОАО Тамбовский НИИ радиотехники «ЭФИР»
 д. 51 — Завод «Ревтруд»

Литература 
 А. А. Горелов, Ю. К. Щукин. Тамбов: справочник-путеводитель. — Тамбов, «Пролетарский светоч», 1999. — С. 12. ISBN 5-88934-111-9
 В. А. Кученкова. Неизвестный Тамбов. — Тамбов, «Тамбовское книжное издательство», 1993 — С. 176. ISBN 5-207-00439-X

Ссылки 
 улица Коммунальная на сайте «Тамбовград»
 Коммунальная (бывшая Гимназическая) на информационно-туристическом портале Тамбовской области

Улицы Тамбова